Richilde (Richildis) ist der Personenname von
Richildis von der Provence (um 845–910), zweite Frau Kaiser Karls des Kahlen
Richilde (Hennegau) († 1087), Gräfin, Regentin von Flandern
Weiteres
Richilde (Musäus), Märchen
(1214) Richilde, Asteroid des Hauptgürtels